Зе́ндлер () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1925—2006) — немецкий адвокат.
 Зендлер, Эгон (1923—2014) — иеромонах католической церкви византийского обряда.
 См. также 
 Сэндлер